Пётр Ма́лышев:
 Малышев, Пётр Степанович (1910—1976) — красноармеец, Герой Советского Союза.
 Малышев, Пётр Фёдорович (1898—1972) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.